J42 steht für:

 Chronische Bronchitis, eine Infektionskrankheit der Atemwege nach dem ICD-10-Code
 Rolls-Royce Nene, ein Lizenzbau des Strahltriebwerkes
 Tracheitis, eine Entzündung der Luftröhre nach dem ICD-10-Code
 den Johnson-Körper J42, die verlängerte Fünfecksdoppelrotunde

Abkürzung